Olof Ljungström kan avse någon av följande:

*Olof Ljungström (jurist) (1910–1972), svensk jurist och ämbetsman
Olle Ljungström (ingenjör) (1918–2013), verksam bland annat inom flyget 
Olle Ljungström (1961–2016), svensk låtskrivare och sångare
Olof Ljungström (idéhistoriker) (född 1969), svensk medicinhistoriker